Ян Казимир Ходкевич (ок. 1616 — 13 марта 1660) — государственный деятель Великого княжества Литовского, конюший великий литовский (1633—1646), каштелян виленский (1646—1660).

Биография 
Представитель литовского магнатского рода Ходкевичей герба «Косцежа», второй сын воеводы виленского Криштофа Ходкевича (ум. 1652) и Эльжбеты Кишки. Братья — епископ венденский Александр Криштоф Ходкевич (1618—1676) и староста мозырский Иероним Кароль Ходкевич (1621—1650).

20 июля 1633 года Ян Казимир Ходкевич получил должность конюшего великого литовского, а 13 марта 1646 года стал каштеляном виленским.

31 августа 1636 года в Вильно женился на Софии Пац (1618—1665), дочери подканцлера литовского Стефана Паца (1587—1640) и Анны Дусятской. Дети:

 Ежи Кароль Ходкевич (1637—1653)
 Михаил Константин Ходкевич (1641—1653)
 Тереза Ходкевич (1645—1672), жена воеводы плоцкого Яна Бонавентуры Красинского
 Анна Ходкевич, жена воеводы волынского Ежи Яна Мнишека

13 марта 1660 года Ян Казимир Ходкевич скончался, был похоронен в Большой Берестовице.

Литература 
 Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005. — 788 с.: іл. ISBN 985-11-0378-0.

Ссылки 
 Генеалогия Ходкевичей

Ян Казимир
Конюшие великие литовские
Каштеляны виленские
Выпускники Болонского университета